А́йзенхардт () — фамилия немецкого происхождения, а также географическое название.

Известные носители:

 Айзенхардт, Гуго (1811—1893) — германский экономист, профессор политэкономии в Университете Галле, сторонник охранительных пошлин.
  () — немецкий композитор и музыкант.
 Айзенхардт, Иоганн (1824—96) — немецкий гравёр резцом, в Санкт-Петербурге им были выгравированы изображения русских государей, напечатанные затем на российских кредитных билетах.
 Айзенхардт, Иоганн Фридрих (1720—83) — прусский юрист, профессор права в Гельмштедском университете, автор ряда трудов по юриспруденции.
  () — американский экономист, профессор стэнфордского университета.
 Айзенхардт, Луиза (1828—†) — нем. филолог и искусствовед, известна своими работами по истории немецкой литературы и искусства (преимущественно средневекового).
  () — немецкий юрист, профессор Хагенского заочного университета.

Топонимия 
 Крепость Айзенхардт () — замок в Бранденбурге, ФРГ.

Примечания